Государственные награды Республики Башкортостан — награды субъекта Российской Федерации учреждённые Государственным Собранием — Курултай Республики Башкортостан, согласно Закону Республики Башкортостан от 30 декабря 2005 года № 271-з «О государственных наградах и почётных званиях республики Башкортостан».

Награды предназначены для поощрения работников учреждений, организаций и предприятий Республики Башкортостан, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, а также иных граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств, за заслуги перед Республикой Башкортостан.

Перечень наград

Ордена

Медали

Юбилейные медали

Другие награды

Ведомственные награды

Награды города Уфы

См. также 
 Кавалеры ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан»
 Кавалеры ордена Дружбы народов (Башкортостан)
 Кавалеры ордена Салавата Юлаева
 Кавалеры ордена генерала Шаймуратова
 Почётные звания Республики Башкортостан

Примечания

Ссылки 
 
 Указ Президента РБ от 14 февраля 2012 года № УП-54 «Об утверждении описаний отдельных государственных наград Республики Башкортостан»
 Государственные награды на сайте Государственного Собрания — Курултай Республики Башкортостан

Башкортостан

Списки:Башкортостан
Списки наград по субъектам Российской Федерации